Le  Grand Prix moto d'Espagne 2006 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2006. La compétition s'est déroulée entre le 24 au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement MotoGP

Classement final

Classement final

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2006
Sport en Espagne en 2006
Espagne
Sport en mars 2006